Phytolyma är ett släkte av insekter. Phytolyma ingår i familjen Homotomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladloppor
Phytolyma